James Hackett peut faire référence à :
 James Keteltas Hackett (1869-1926), un acteur américain ;
 James Hackett (1739-1802), un constructeur naval américain ;
 James William Hackett (1929), un poète américain ;
 Jim Hackett (1877-1961), un joueur américain de baseball ;
 James Hackett (1955), un homme d'affaires américain, PDG de Ford.